Flik es el personaje principal de la película A Bug's Life, su voz en inglés es la de Dave Foley, en español su voz es la de Jordi Cruz y en Hispanoamérica es la de Jesús Barrero y Luis Leonardo Suárez García

Personalidad
Flik, es una hormiga muy aventurera, con buenas ideas, pero nunca son bien vistas por las demás hormigas (con excepción de Dot). Al principio, estaba de acuerdo con la idea de buscar insectos guerreros, pero las hormigas del Consejo convencen a Atta diciéndole que si se va no estropeara el trabajo que hacen las hormigas para los saltamontes. Descubrirá demasiado tarde que los guerreros, en realidad son insectos de circo, lo que provoca su expulsión de la isla cuando las otras hormigas se enteran. Pero decide regresar cuando Dot le avisa que Hopper pretendía matar a la Reina (la madre de Dot y Atta). Al volver y ser descubierto por Hopper, Flik contradice el discurso dictatorial de Hopper que calificaba a las hormigas como seres inferiores, y afirma que las hormigas son asombrosas y que los saltamontes dependen totalmente de ellas y que por eso ellos eran los débiles; sus palabras tienen especial efecto en todas las hormigas, especialmente en Atta, el Consejo y la Reina, haciendo que por primera vez vean lo inteligente que es, y que sea el incentivo y líder de la rebelión contra los saltamontes. Al final, Flik es respetado como el héroe de la colonia y bien tratado por todos. Conforme trascurre la película se va enamorando de Atta, siendo correspondido por ésta.

Personajes de Pixar
Insectos de ficción
Héroes Disney